Invicta, forme féminine du latin signifiant invincible, peut faire référence à :
 Invicta, constructeur automobile anglais ;
 Invicta, une entreprise française spécialisée dans le chauffage au bois ;
 La Buick Invicta,  une automobile produite par la marque américaine Buick ;
 Invicta Fighting Championships, une organisation américaine d'arts martiaux mixtes ;
 Solenopsis invicta ou fourmi de feu, une espèce de fourmi ;
 L-Isla, une localité de Malte aussi nommée Città Invicta ;
 , une marque d'horlogerie basée aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie